Evadne puede hacer referencia a:

 Evadne, una hija de Poseidón y Pitane y madre de Yamo con Apolo. 
 Evadne, una hija de Ifis y esposa de Capaneo, con quien tuvo a Esténelo.
 Evadne, hija de Estrimón y Neera, mujer de Argos, madre de Ecbaso, Peiras, Epidauro y Criaso.
 Evadne, hija de Pelias, dada en matrimonio a Canes, hijo de Céfalo y rey de Fócide.